Capricórnio (astrologia) — signo zodiacal
Capricornus — constelação do hemisfério celeste sul
Rio Capricórnio — do Paraná, Brasil
Trópico de Capricórnio — linha geográfica imaginária que divide a zona equatorial da zona temperada sul